Thavaud peut désigner :
 Norman Thavaud (né en 1987), acteur et humoriste français, connu en publiant des vidéos sur internet ;

Monument 
 Abbaye de Thavaud, abbaye du  située à Dournazac en Haute-Vienne (Limousin).
Patronyme français
Homonymie de monument